The Girl Friend steht für:

 The Girl Friend (Lied), Lied von Richard Rodgers und Lorenz Hart (1926)
 The Girl Friend (Film), amerikanischer Film von Edward Buzzell (1935)